Uli Basler (ur. 10 marca 1982 w Traunstein) – niemiecki skoczek narciarski. Reprezentant klubu SC Traunstein. Brązowy medalista mistrzostw świata juniorów w konkursie drużynowym.

W 1999 wziął udział w mistrzostwach świata juniorów w Saalfelden am Steinernen Meer. W konkursie drużynowym, po skokach na odległości 81 i 88 metrów, zdobył wraz z reprezentacją (w składzie z Georgiem Späthem, Benjaminem Hauberem i Marcelem Schaffrathem) brązowy medal. Zawody indywidualne ukończył na 12. pozycji.

W tym samym roku został zwycięzcą klasyfikacji generalnej letniego Pucharu Alp i złotym medalistą mistrzostw Bawarii juniorów w skokach narciarskich. W 2000 zdobył dwa złote medale mistrzostw Niemiec juniorów, w konkursie indywidualnym i drużynowym.

Najlepszy wynik Baslera w konkursie Pucharu Kontynentalnego to czwarta lokata uzyskana 19 sierpnia 1999 w Rælingen. W tym samym sezonie wystąpił w kwalifikacjach do konkursu 48. Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie. Zajął 84. miejsce i nie wystąpił w konkursie głównym.

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 1999  Saalfelden – 12. miejsce
 Drużynowo
 1999  Saalfelden – brązowy medal
 2000  Szczyrbskie Jezioro – 10. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w pierwszej dziesiątce konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Zakopane – 14 sierpnia 1999 (8. miejsce)
  Rælingen – 19 sierpnia 1999 (4. miejsce)
  Våler – 11 marca 2000 (10. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1982